Ярі Пекка Куррі (; 18 травня 1960, м. Гельсінкі, Фінляндія) — фінський хокеїст, центральний нападник. Член Зали слави фінського хокею (1998). Член Зали слави ІІХФ (2000), член Зали слави хокею (2001). Член МОК (2002).

Спортивна кар'єра 
Вихованець хокейної школи «Йокеріт» (Гельсінкі). Виступав за «Йокеріт» (Гельсінкі), «Едмонтон Ойлерс», «Девілс Мілано», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Анагайм Дакс», «Колорадо Аваланш». Найбільших успіхів на клубному рівні досяг в «Едмонтоні», де більшість часу грав у першій ланці разом з Вейном Грецкі і Есою Тікканеном.

У складі національної збірної Фінляндії провів 101 матч; учасник зимових Олімпійських ігор 1980 і 1998, учасник чемпіонатів світу 1982, 1989, 1991 і 1994, учасник Кубка Канади 1981, 1987 і 1991, учасник Кубка світу 2004. У складі молодіжної збірної Фінляндії учасник чемпіонатів світу 1979 і 1980. У складі юніорської збірної Фінляндії учасник чемпіонату Європи 1978.

Досягнення
 Бронзовий призер зимових Олімпійських ігор (1998)
 Срібний призер чемпіонату світу (1994)
 Володар Кубка Стенлі (1984, 1985, 1987, 1988, 1990)
 Срібний призер чемпіонату Фінляндії (1995)
 Володар Кубка європейських чемпіонів (1995).
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1998)
Нагороди
 Пам'ятний трофей Леді Бінг (1985).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Гельсінкі
Фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1980
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Призери зимових Олімпійських ігор 1998
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени Зали слави ІІХФ
Фінські бронзові олімпійські медалісти